Das Damendoppel (Rollstuhl) der French Open 2018 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Marjolein Buis und Yui Kamiji.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2018